Secodontosaurus es un género de pelicosaurios extintos pertenecientes a la familia Sphenacodontidae, que vivió en lo que ahora es Texas (Estados Unidos) durante el Pérmico Inferior. Se cree que tenía la misma forma corporal que los demás esfenacodontidos. Tenía un cráneo inusualmente aplanado y angosto. Poseía una aleta dorsal similar a la del Dimetrodon, con el cual Secodontosaurus estaba relacionado. Las características craneales de Secodontosaurus indican una adaptación a un tipo específico de alimentación, posiblemente la caza de animales excavadores o tal vez de presas con hábitos acuáticos.

Filogenia 
Cladograma según Fröbisch et al., 2011:

Véase también
 Lista de pelicosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Sphenacodontidae
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos de América del Norte